Chico (spanisch für „klein“) steht für:
 Chico (Hund) († 2018), Staffordshire-Mischling, der seinen Hundehalter und dessen Mutter totbiss
 Chico (Katze) (1996–2012), Hauskatze mit einer nachgesagten persönlichen Beziehung zu Kardinal Ratzinger
 Chico (Sprache), ausgestorbene Maidu-Sprache der Maidu in Nord-Kalifornien
 VW Chico, ein Prototyp von Volkswagen

Chico ist der Name folgender Orte

in Chile:
 Chile Chico, Stadt in der Región de Aisén

in den Vereinigten Staaten:
 Chico (Kalifornien), Stadt im Butte County
 Chico (Montana), im Park County
 Chico (Texas), im Wise County
 Chico (Washington), im Kitsap County
 Anton Chico, New Mexico

Flüsse:
 Río Chico – siehe dort für einzelne Fließgewässer
 Chico (Fluss), auf der philippinischen Insel Luzón

Chico ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Chico-Bonet (* 1994), deutsch-spanischer Schauspieler und Musiker
 Carlos Calderón Chico († 2013), ecuadorianischer Historiker, Schriftsteller und Journalist
 Luis Chico Goerne (1892–1960), mexikanischer Rechtswissenschaftler und Rektor
 Sebastián Chico Martínez (* 1968), spanischer Geistlicher, Bischof von Jaén

Chico ist der Spieler- oder Künstlername folgender Personen:
 Francisco Aramburu (1922–1997), brasilianischer Fußballspieler
 Francisco José Pereira („Chico“ Pereira; 1933–2012), brasilianischer Schriftsteller
 Chico Che (1940–1989), mexikanischer Sänger und Songschreiber
 Chico (Fußballspieler, Februar 1987) (Luis Francisco Grando; * 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Chico (Fußballspieler, März 1987) (José Manuel Flores Moreno; * 1987), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Chiko, deutscher Spielfilm
 Cico
 Chicho
 Chicot